Zaborsko – jezioro na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Zaborsko – jezioro na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice
 Zaborsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice